Дешки— название населённых пунктов:

Украина 
 Дешки — село в Богуславском районе Киевской области.
 Дешки — село в Козелецком районе Черниговской области.